

Поганковые 

 Малая поганка
 Большая поганка

Фаэтоновые 
 Краснохвостый фаэтон

Пеликановые 
 Серый пеликан

Олушевые 
 Красноногая олуша

Змеешейковые 
 Змеешейки

Баклановые 
 Индийский баклан
 Большой баклан
 Microcarbo niger

Дрофиные 
 Бородатая малая дрофа

Цаплевые 
 Серая цапля
 Ardea insignis
 Рыжая цапля
 Средняя белая цапля
 Малая белая цапля
 Восточная рифовая цапля
 Индийская жёлтая цапля
 Белокрылая цапля
 Египетская цапля
 Зелёная кваква
 Обыкновенная кваква
 Китайский волчок
 Коричный волчок
 Большая выпь

Аистовые 
 Индийский клювач
 Индийский аист-разиня
 Чёрный аист
 Белошейный аист
 Белый аист
 Черноклювый аист
 Азиатский ябиру
 Яванский марабу
 Индийский марабу

Ибисовые 
 Черноголовый ибис
 Каравайка

Фламинговые 
 Обыкновенный фламинго

Утиные 
 Индийская свистящая утка
 Белоголовая утка
 Гребенчатая утка
 Косатка
 Шилохвость
 Чирок-трескунок
 Красноносый нырок
 Красноголовый нырок
 Белоглазый нырок
 Нырок Бэра
 Морская чернеть
 Обыкновенный гоголь

Скопиные 
 Скопа

Ястребиные 
 Чёрный коршун
 Браминский коршун
 Белобрюхий орлан
 Орлан-долгохвост
 Бенгальский гриф
 Индийский ушастый гриф
 Степной лунь
 Пегий лунь
 Японский перепелятник
 Малый перепелятник
 Ястреб-перепелятник
 Черный подорлик
 Малый подорлик
 Большой подорлик

Соколиные 
 Красноногий карликовый сокол
 Сорочий карликовый сокол
 Лаггар
 Сапсан

Куропатковые 
 Турач
 Расписной перепел
 Банкивская джунглевая курица
 Чёрная лофура
 Зелёный павлин

Журавлиные 
 Индийский журавль
 Серый журавль

Пастушковые 
 Серогрудый пастушок
 Погоныш-крошка
 Красноногий погоныш
 Рогатая камышница
 Султанка
 Камышница

Якановые 
 Водяной фазанчик

Кулики-сороки 
 Кулик-сорока

Шилоклювковые 
 Ходулочник
 Шилоклювка

Ржанкообразные 
 Vanellus duvaucelii
 Уссурийский зуёк
 Малый зуёк
 Монгольский зуёк

Бекасовые 
 Бекас
 Большой веретенник
 Охотский улит
 Большой песочник
 Лопатень
 Турухтан

Поморниковые 
 Средний поморник

Крачковые 
 Чайконосая крачка
 Бенгальская крачка
 Речная крачка
 Белощёкая болотная крачка

Рябковые 
 Полосатый рябок

Голубиные 
 Сизый голубь
 Пурпурный голубь
 Полосатохвостая кукушковая горлица
 Полосатохвостый зелёный голубь
 Пепельноголовый зелёный голубь
 Толстоклювый зелёный голубь
 Острохвостый зелёный голубь
 Клинохвостый зелёный голубь
 Мускатный плодоядный голубь

Попугаевые 
 Александров кольчатый попугай
 Кольчатый попугай Финша
 Красноголовый кольчатый попугай
 Розовоголовый кольчатый попугай
 Розовогрудый кольчатый попугай

Бангладеш
Бангладеш
Списки:Бангладеш
Природа Бангладеш